Friedrich von Schiller (Marbach am Neckar, 1759 - Weimar, 1805), poeta i escriptor alemany
 Herman Schiller (Buenos Aires, 1937), periodista, polític i militant de drets humans argentí 
 Heinz Schiller, pilot de curses automobilístiques suís que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Schiller Park, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois